Naturama es el décimo tercer episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 29 de agosto del 2012 y transmitida en FOX el 16 de junio del 2013. El episodio dividido en tres segmentos con tres escritores distintos: Eric Rogers (El Salmón), Michael Saikin (La Tortuga de la Isla de Pinta) y Neil Mukhopadhyay (El Elefante Marino) y dirigida por Crystal Chesney-Thompson.

Sinopsis

Contexto
La mutua de seguros de Omicrón Persei patrocina una serie de documentales de naturaleza sobre los diferentes sistemas y planetas del universo, centrándose, en este caso, en La Tierra.

argumento
Los personajes que se muestran en un documental de naturaleza espectáculo llamado "Universo Salvaje", dividido en tres segmentos. Aparecen como diferentes animales en cada segmento con voces de narración, los tres segmentos hablan de la naturaleza del salmón, la tortuga gigante de Pinta y el elefante marino, usando a los personajes y convirtiéndolos en versiones de animales.

Segmentos

Parte 1: El Salmón 

Los caracteres se representan como salmones, con la excepción de Zoidberg, que aparece como una langosta. Fry y Leela, nacidos en diferentes ríos, se reúnen después de nadar en el mar, y Leela rechaza Zapp Branigan y promete aparearse con Fry cuando sean mayores de edad. Sin embargo, ya que instintivamente deben volver a los ríos donde nacieron para aparearse, se ven obligados a separarse. Antes de que Zapp pueda fertilizar las huevas de Leela, él es capturado y comido por Brrr, una versión de oso pardo de Lrrr. Fry salta fuera de su río hacia Leela, pero se ha quedado atascado en el terreno adyacente a la misma. También él es capturado por Brrr, quien a regañadientes lo deja ir después de que la versión de oso pardo de NDND discute con él por el hecho de comer demasiado pescado. Fry y Leela llegan a fertilizar sus huevos, y ambos mueren junto con todos los otros salmones.

Parte 2: La Tortuga de la Isla de Pinta 

Una rara tortuga de la Isla de Pinta llamado Solitario Hubert (interpretado por el Profesor), es persuadido por sus amigos animales de encontrar a una compañera para que sus especies puedan continuar. La tortuga está interesado en encontrarse con otro miembro de su especie que habita en el otro lado de la isla, un viaje de 18 meses. Una vez que llega Hubert, erróneamente comienza a acoplarse con una piedra grande, en forma de tortuga hasta que la tortuga real (parecido a mamá) aparece y lo llama, enojándose con Hubert por una colina. Ella ha estado esperando Hubert, y los dos compañeros, pero más tarde parte maneras después de que ella pone tres huevos. Varios meses más tarde, estos eclosionan en versiones tortuga de Walt, Larry y Igner y caen rápidamente por la colina, donde la roca se da la vuelta y los aplasta, lo que lleva a la extinción de la especie.

Parte 3: El Elefante Marino 

El macho alfa de una colonia de elefantes marinos (interpretado por Bender) yace libremente con decenas de mujeres, mientras que los machos menos viriles no son capaces de atraer a su pareja. Kif llama la atención de Amy y comienza a aparearse con ella mientras Bender se distrae, pero Bender los descubre y asusta a Kif distanciándolo de Amy. Kif desafía Bender por el dominio, sólo para ser aplastado rápidamente. Sin embargo, los otros machos menores se han beneficiado de la lucha y el acoplado durante la batalla sin el conocimiento de Bender, que conduce al nacimiento de varios cachorros que se parecen a ellos.

Epílogo 

Después de la pantalla de título de cierre del documental y un campo de Mutualista Omicron ("¿Ha asegurado su planeta?"), Una flota de naves espaciales destruye la Tierra.

Episodios

Referencias culturales 

 El episodio fue dedicado al Solitario George, la última Tortuga de la Isla de Pinta, que murió el 24 de junio de 2012.
 Universo Salvaje es una referencia a la serie documental sobre la naturaleza de larga duración Mutual del Reino Salvaje Mutualista de Omaha; que contiene a Lrrr logo (de Omicron Persei 8) coincide con Mutualista Omaha corporativa de Omaha.

Recepción 

The A.V Club dio a este episodio, en conjunción con el episodio "Zorra del Siglo 31," una B.

El final de temporada tuvo 1.365.000 espectadores y un índice de 0,7 en el (18-49) de demostración.

Referencias

Enlaces externos 
 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012